Курбыш:

 Курбыш (приток Коньи)
 Курбыш (приток Пауста)